Heredia kan syfta på följande platser:

Personer 
 
 Severiano de Heredia (1836–1901), fransk politiker

Costa Rica 

 Heredia (provins), 
 Heredia (provinshuvudstad), 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar